

Sigle 
 Patrol Boat, River – imbarcazione a scafo rigido della United States Navy
 Pebble Bed Reactor – reattore nucleare modulare pebble bed
 Petrobras – compagnia petrolifera brasiliana
 Professional blunt roller

Codici 
 PBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Barrios (Guatemala)
 pbr – codice ISO 639-3 della lingua pangwa